Żabnica ist der Name von:

 Żabnica (Węgierska Górka), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien in Polen
 Żabnica (Gryfino) (deutsch Mönchskappe), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Żabnica (Breń), Fluss in Polen